Меркушина:

Фамилия 
 Меркушина, Анастасия Олеговна (род. 1995) — украинская биатлонистка.
 Меркушина, Ирина Владимировна (род. 1968) — советская и украинская биатлонистка, серебряный призёр ЧМ-2003 в эстафете.

Географические объекты 
 Меркушина — река в Якутии, впадает в Восточно-Сибирское море.
 Меркушина Стрелка — полуостров в Якутии.